eine Kurzmitteilung oder Kurznachricht kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen:

Short Message Service (SMS) ist die technische Möglichkeit mit einem Handy eine kurze Nachricht zu übermitteln
Ein Kurzbrief ist ein meistens kleinerer Zettel, oft auch als Vordruck für kurze Fakten
Der Klebezettel besteht aus einem kleinen Zettel mit einem Klebestreifen
Eine Nachricht, die beim Mikroblogging veröffentlicht wird
Der Name eines im Jahr 2007 erschienenen Buch von Navid Kermani